Le Lucan Racing Classic 2011 est un tournoi de snooker ne donnant pas de points de classement dont cette  a eu lieu les 29 et  au Celbridge Snooker Club de Kildare, en Irlande.

Fergal O'Brien gagna 5–2 en finale contre Ken Doherty qui réalisa trois centuries durant le tournoi (120, 107, 104).

Tableau principal 

Les quarts de finale se disputent au meilleur des sept frames ; les demi-finales et la finale se disputent au meilleur des neuf frames.

Notes et références 

Classique d'Irlande de snooker
Lucan Racing Classic